Haizing ist der Name folgender Orte:

 Haizing (Büchlberg), Ortsteil der Gemeinde Büchlberg, Landkreis Passau, Bayern
 Haizing (Erlbach), Ortsteil der Gemeinde Erlbach, Landkreis Altötting, Bayern
 Haizing (Gemeinde Hartkirchen), Ortschaft von Hartkirchen, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich

Siehe auch:
 Haitzing